Карякино — название населённых пунктов в России:
 
 Карякино — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Карякино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Карякино — село в Татищевском районе Саратовской области.
 Карякино — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.